Трансформер ( «меняющий форму, трансформирующий(ся), преобразующий(ся)», буквально значит то же самое, что трансформатор — «преобразователь») или трансформеры — в общем смысле, нечто преобразующее или преобразующееся. Более старое заимствование трансформатор закрепилось в русском языке как название преобразователя электрического напряжения.

Слово «трансформер» в русском языке и ряде других языков может обозначать:

 Трансформер — робот, способный трансформироваться из одного облика в другой (например, из человекоподобного в транспортное средство).
 Трансформер — форма жизни, обладающая способностью трансформироваться (буквально: менять внешний вид).
 Трансформер — архитектура глубоких нейронных сетей. 
 «Трансформер» — завод в Подольске Московской области, выпускающий силовые трансформаторы и блочные трансформаторные подстанции.
 Transformer — альбом 1972 года Лу Рида.
 Transformer: The Lou Reed Story — биография Лу Рида, написанная Виктором Бокрисом.
 Трансформеры — миф народов северо-запада Тихого океана.
 Трансформеры — линия игрушек-роботов, меняющих форму.
 Трансформеры (иначе «Вселенная трансформеров») — мир, в котором разворачивается действие одноименных сериалов, фильмов и комиксов.
 «Трансформеры» — оригинальный мультсериал 1984 года:
 «Трансформеры» — полнометражный мультипликационный фильм 1986 года.
 «Трансформеры» — комиксы студии Marvel о роботах-трансформерах.
 «Трансформеры» — полнометражный художественный фильм 2007 года.
 См. также Список мультсериалов и фильмов о трансформерах.
  (также известна как Transformers: Armada) — видеоигра 2004 года для PS2.
 См. также серия игр Transformers от Activision.
 Мебель-трансформер
 Ноутбук-трансформер — вид мобильных персональных компьютеров типа ноутбук со съёмной или поворачиваемой клавиатурой.
 Прицеп-трансформер — вид легкового прицепа для отдыха и бизнеса.
 Ювелирное изделие - трансформер